The Buccaneer – commedia di Maxwell Anderson del 1925
 I filibustieri (The Buccaneer) – film del 1938 diretto da Cecil B. DeMille
 I bucanieri (The Buccaneer) – film del 1958 diretto da Anthony Quinn